Noirmoutier peut faire référence à :
l'île de Noirmoutier en Vendée dans laquelle se trouve :
Pont de Noirmoutier, qui relie l'île de Noirmoutier au continent à La Barre-de-Monts.
Noirmoutier-en-l'Île, ville principale de l'île de Noirmoutier. 
Abbaye Saint-Philibert de Noirmoutier, monastère fondé vers 674 sur l'île de Noirmoutier par Philibert de Tournus
Château de Noirmoutier
Canton de Noirmoutier-en-l'Île, canton français
Communauté de communes de l'Île-de-Noirmoutier, communauté de communes des communes présentes sur l'île de Noirmoutier.

 Louis II de La Trémoille, duc de Noirmoutier, homme de guerre français du  siècle.
 Hôtel de Noirmoutier à Paris.